А́йвиексте — топоним в Латвии:

 Айвиексте — река на востоке Латвии, правый приток Даугавы. По этой реке названы:
 Айвиексте — село в Калснавской волости Мадонского края.
 Айвиексте — село в Ледманской волости Лиелвардского края.
 Айвиексте — железнодорожная станция, ныне не существующая, на железнодорожной линии Рига—Даугавпилс.